Такмичење у дисциплини скок увис у женској конкуренцији на 31. Европском првенству у атлетици у дворани 2011. у Паризу одржано је 5. марта (квалификације) а 6. марта (финале).

Титулу европске првакиње освојену у Торину 2009. није бранила Аријана Фридрих из Немачке

Земље учеснице 
Учествовале су 23 такмичарке из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Најбоље европске скакачице увис у дворани 2011. године пре почетка првенства 4. марта 2011, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2011.

Сатница

Освајачи медаља 

Победници Антонијети ди Мартино (Италија) ово је прва златна медаља на светским и европским првенствима поред још две сребрне. Рут Беитија (Шпанија) је освојила чертврту медаљу на европским првенствима у дворани, трећу сребрну уз једну бронзану. Трећепласираној Еби Јубмарк (Шведска) ово је прва медаља у сениорској конкуренцији.

На такмичењу је постигнут један национални (Израел) и 4 лична рекорда.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале била је висина од 1,94 м (КВ), коју је прескочило 7 такмичсрки, а једна се пласирала према резултату. (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 31. Европског првенства у дворани 1970—2011.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани